Umbrías kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Umbrías (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Ávila, 
 Umbrías (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Ávila, 

Robotskapade Spanienförgreningar